Vincze Ottó (1906–1984) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester
 Vincze Ottó (1964) képzőművész
 Vincze Ottó (1974) válogatott labdarúgó